Manio peut faire référence à :

Toponyme
Un lieu-dit de la commune de Carnac, dans le Morbihan (France), et plusieurs sites mégalithiques proches :
Alignement du Manio
Tumulus du Manio
Quadrilatère du Manio
Menhir dit Géant du Manio
Un quartier de la ville de Lorient, dans le Morbihan (France)

Anthroponyme
, acteur philippin né en 1992